Интернациональное сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Интернациональное сельское поселение — в Терском районе Кабардино-Балкарской Республики.
 Интернациональное сельское поселение — в Краснокутском районе Саратовской области.